Улица Окружна – улица во Франковском районе Львова, одна из главных улиц местности Богданивка. Соединяет улицы Городоцкую и Кульпарковскую.

История
Улица появилась в 1920-х годах, в 1963 получила современное название. В ноябре 1966 года по Окружной от перекрестка с Любинской до улицы Кульпарковской была проложена троллейбусная линия, движение по ней никогда не прерывалось.

Архитектура
На улице Окружной преобладает малоетажная застройка 1910-х-1930-х годов, также есть часть двоетажных построек 1950-х годов и несколько типичных четырехетажных «хрущевок». Так же присутствуют дома современной постройки. По адресу Окружная 57-а находиться 6-етажный офисный центр который был построен в 1960-х годах.

Транспорт
Улица Окружная играет значительную роль в транспортном сообщении Франковского района Львова, но при етом на участке от Городоцкой до Любинской оно односторонне в направлении Городоцкой, на участке от Любинской до Кульпарковской – одностороннее в направлении Кульпарковской. Вся улица Окружная активно используется для движения общественного транспорта, в частности на участке Любинская-Кульпарковская функционирует троллейбусная линия.

Примечания

Источники
•	Мельник Б. В. Покажчик сучасних назв вулиць і площ Львова // Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. XIII—XX століття. — Л. : Світ, 2001. — 128 с. — 5000 прим. — ISBN 966-603-115-9.

•	Ілько Лемко, Михалик В., Бегляров Г. 1243 вулиці Львова (1939—2009). — Л. : Апріорі, 2009. — 528 с. — 1000 прим. — ISBN 978-966-2154-24-5.

•	Мельник І. В. Вулиці Львова. — Х. : Фоліо, 2017. — 607 с. — 750 прим. — ISBN 978-966-03-7863-6.

•	Мельник І. В. Краківське передмістя та західні околиці Королівського столичного міста Львова. — Л. : Центр Європи, 2011. — 288 с. — (Львівські вулиці і кам'яниці) — 1000 прим. — ISBN 978-966-7022-93-8.

•	Мельник І.В. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії. — друге, виправлене та доповнене. — Львів : Центр Європи, 2014. — Т. VI. — 288 с. — (Львівські вулиці і кам'яниці) — ISBN 978-966-7022-82-2.

Улицы Львова